Свобо́дный — посёлок городского типа в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области России. Железнодорожная станция.

История 
Статус посёлка городского типа — с 20 февраля 1943 года.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района
Посёлки городского типа Саратовской области